Verscheidene Spaanse spaarbanken:
 Caja Castilla-La Mancha
 Caja Madrid
 Caja Rural
 Cajastur

Peru
 Caja (district), een district in de provincie Acobamba - Peru

Overig
 De vruchten van de Gele mombinpruim
 Caja (Linux), bestandsbeheerprogramma voor Linux